

Geografia

Austria 
 Pürgg – frazione di Stainach-Pürgg, comune nel distretto di Liezen (Stiria)
 Pürgg-Trautenfels – ex comune ora aggregato a Stainach-Pürgg, comune nel distretto di Liezen (Stiria)
 Stainach-Pürgg – comune nel distretto di Liezen (Stiria)